Брестница () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Тервел. Население составляет 9 человек.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Добричской области